В парному розряді жіночого тенісного турніру Pittsburgh Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Крістіан Жоліссен і Марселла Мескер виграли титул, у фіналі перемігши пару Anna Maria Fernández і Трей Льюїс 7–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (чвертьфінал)

 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (півфінал)
 Беверлі Моулд /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Pittsburgh Open